Firenze může být:
 originální, tzn. italský název města Florencie
 Firenze – fiktivní postava kentaura z románu J. K. Rowlingové Harry Potter